Amerikaanse volleybalploeg (mannen)
 Amerikaanse volleybalploeg (vrouwen)